Fahrnberger steht für:

 Ludwig Fahrnberger (1904–1997), österreichischer Politiker
 Geschwister Fahrnberger, deutsches Gesangsduo der volkstümlichen Musik